Matylda Flanderská (vlámsky Mathilda van Vlaanderen, anglicky Matilda of Flanders; 1031 – 2. listopadu 1083) byla normandská vévodkyně a anglická královna.

Život 
Narodila se jako dcera hraběte Balduina V. Flanderského a jeho manželky Adély, dcery francouzského krále Roberta II.

Provdala se za normandského vévodu Viléma Dobyvatele. K uzavření tohoto manželství se váže legenda o tom, že Vilém nejprve musel Matyldu zbít, protože se odmítala vdát za bastarda. Její otec to samozřejmě vzal jako urážku, ale než stačilo dojít na meče, Matylda se sňatkem souhlasila, protože Vilém ji svým činem přesvědčil, že je pevný a vytrvalý ve svých cílech.

Sňatek pobouřil církev, protože novomanželé spolu byli přes společného předka Rolla v pátém stupni příbuzenství a tudíž se neměli vzít. Roku 1059 se podařilo opatovi Lanfrancovi z Becu od papeže Mikuláše II. dodatečně získat dispenz pod podmínkou, že každý z manželů dá postavit klášter. Vznikly tak mužský a ženský klášter v Caen.

Manželovi Matylda porodila devět nebo deset dětí, včetně dvou budoucích králů: Viléma II. a Jindřicha I.

Poté, co Vilém obsadil Anglii, byla Matylda 25. prosince 1066 ve Westminsterském opatství korunována a během manželovy nepřítomnosti byla pověřena regentskou vládou. Zemřela roku 1083 a byla pochována v klášterním kostele Nejsvětější Trojice v Caen.

Výška 
Matylda údajně měřila jen 127 centimetrů, což by z ní dělalo nejmenší anglickou královnu. V letech 1819 a 1959 byla ale její neúplná kostra ve Francii podrobena výzkumu a podle tohoto výzkumu měřila 152 centimetrů.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Anglické královny
Normandské vévodkyně
Zakladatelé klášterů
Pohřbení v Caen
Narození v 11. století
Úmrtí 2. listopadu
Úmrtí v roce 1083
Ženy